Termenul salt în română înseamnă o mișcare bruscă prin care corpul se desprinde de la pământ; săritură.

În limba engleză salt înseamnă sare.

Salt se mai poate referi la:

Locuri
 Salt, Staffordshire, Anglia
 Salt, Iordania
 Municipiul Salt, Iordania
 Salt, Girona, Spania
 Salt, Uttarakhand, India
 Râul Salt River (dezambiguizare), câteva râuri cu denumirea „Salt”

Media și divertisment

Personaje
 Gloria Salt, un personaj din romanul din 1952 Pigs Have Wings, de P.G. Wodehouse
 Veruca Salt, un personaj din romanul din 1964 Charlie and the Chocolate Factory de Roald Dahl
 Charlie Salt, un personaj jucat de Sammy Davis Jr. în filmul din 1968 Salt and Pepper
 Heluda Salt, un personaj din romanul din 2002 Cold Fire de  Tamora Pierce
 Evelyn Salt, protagonista filmului din 2010 Salt

Film
 Salt (film din 1965), un film bulgăresc, documentar scurt de Eduard Zahariev
 Salt (film din 1987), un film indian malayalam
 Salt (film din 2009), un film documentar
 Salt (film din 2010), un film de acțiune cu Angelina Jolie

Literatură și publicații
 Salt (roman), de Adam Roberts
 Salt Publishing, o editură
 Salt: A World History, o carte de Mark Kurlansky

Muzică
 Salt (formație), o formație suedeză de alternative rock
 Salt (Forget Cassettes album)
 Salt (Lizz Wright album), 2003
 Salt (Venetian Snares album)
 Salt (Wuthering Heights album)
 "S.A.L.T.", un cântec de pe albumul Orblivion de The Orb

Organizații
 SALT (institution), o instituție non-profit din Istanbul, Turcia
 Sail and Life Training Society, o organizație canadiană
 The Savior's Alliance for Lifting the Truth, o organizație de abstinență sexuală

Persoane
 Cheryl James ("Salt", n. 1966), artist hip-hop
 Barbara Salt (1904–1975), diplomat britanic
 Bernard Salt, scriitor financiar australian
 Charlotte Salt (n. 1985), actriță engleză
 Edward William Salt (1881–1970), politician britanic
 Henry Salt (Egyptologist) (1780–1827), artist și diplomat englez
 Henry Stephens Salt (1851–1939), scriitor englez
 Jennifer Salt (n. 1944), actriță și scenaristă americană
 John Salt (n. 1937), artist englez
 John Stevenson Salt (1777–1845), bancher englez
 John William Salt, un episcop anglican sud-african
 Phil Salt (n. 1979), fotbalist englez
 Sam Salt (1940–2009), amiral britanic
 Sir Thomas Salt, 1st Baronet (1830–1904), bancher și politician britanic
 Titus Salt (1803–1876)
 Waldo Salt (1914–1987), scenarist american
 William Salt (1808–1863), bancher și genealogist englez

Altele
 Salt (software)
 SALT SkyBridge Alternatives (SALT) Conference, ținută anual în Singapore și Las Vegas 
 Salt Grammar School, Bradford, Anglia
 Seminars About Long-term Thinking
 Southern African Large Telescope
 Speech Application Language Tags, un limbaj de makup bazat pe XML
 Speech and Language Therapy
 Strategic Arms Limitation Talks, tratate de limitare a armamentului nuclear dintre SUA și URSS
 SALT I, 1972
 SALT II, 1979